Miejscowości w USA:
 Comstock – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Comstock – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Gminy w USA:
 Comstock (ang. Comstock Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Comstock (ang. Comstock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Comstock (ang. Comstock Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Osoby:
 Anna Botsford Comstock (1843-1930) – ilustratorka przyrodnicza
 John Adams Comstock (1883-1970) – entomolog
 John Henry Comstock (1849-1931) – amerykański entomolog i arachnolog
 William Phillips Comstock (1880-1956) – entomolog

Przypisy